Bokoko peut désigner :
 , rivière de Guinée ;
 , femme d'affaires hispano-américaine.

Voir aussi